«Четверо с одного двора» — советский короткометражный рисованный мультфильм для детей, снятый режиссёром-мультипликатором Инессой Ковалевской на студии «Союзмультфильм», выпущенный в 1967 году. Первый мультфильм, текст песни к которому написал поэт-песенник Юрий Энтин.

Сюжет 
Жили на одном дворе четверо друзей: котёнок, щенок, козлёнок и маленький цыплёнок. Но только они всё время ругались из-за того, что у них всегда что нибудь пропадало. У котёнка пропало из миски молоко, у щенка — косточка, у козлёнка — морковка, а цыплёнка вообще чуть самого не съели. Но однажды друзья совсем случайно нашли крысу-воровку, которую потом все вместе дружно поймали в мышеловку и та поплатилась за своё воровство.

Создатели 
 Авторы сценария: Александр Кумма, Сакко Рунге
 Режиссёр: Инесса Ковалевская
 Художники-постановщики: Макс Жеребчевский, Даниил Менделевич
 Композитор: Геннадий Гладков
 Текст песни: Юрия Энтина
 Оператор: Елена Петрова
 Звукооператор: Сергей Крейль
 Монтаж: Изабелла Герасимова, Елена Тертычная
 Редактор: Пётр Фролов
 Художники-мультипликаторы: Галина Баринова, Эльвира Маслова, Леонид Носырев, Геннадий Сокольский, Яна Вольская, Наталия Богомолова, Ольга Орлова
 Ассистенты: Галина Андреева, Светлана Скребнёва, Светлана Кощеева
 Директор картины: А. Зорина

Роли озвучивали 
 Клара Румянова — Котёнок
 Тамара Дмитриева — Щенок
 Мария Виноградова — Козлёнок
 Рина Зелёная — Цыплёнок

О создании 
 Я заскочил в гости к другу — композитору Геннадию Гладкову (он работал на «Союзмультфильме»). А тот сидит и… стихи на свою музыку пишет. Спрашиваю: «Чего меня не позвал?» Оказалось, режиссёр Инесса Ковалевская не приняла ни один из 15 вариантов текстов песен к мультфильму для малышей «Четверо с одного двора» у приглашенного ею поэта. А деньги ему уже выплатили. Я сказал Геннадию: «Готов писать бесплатно и даже без упоминания в титрах!» 16-й — мой вариант стихов — приняли. Мультфильм имел успех.

Издания на DVD 
В 2007 году мультфильм был официально выпущен на DVD компанией «Крупный план» в сборнике «Бременские музыканты» с другими мультфильмами Инессы Ковалевской. При записи была использована цифровая реставрация изображения и звука.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1967 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Инессы Ковалевской
Мультфильмы по сценариям Александра Кумма
Мультфильмы по сценариям Сакко Рунге
Мультфильмы о животных